Carcaixent är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de València och regionen Valencia, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Carcaixent ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Carcaixent är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Carcaixent. Runt Carcaixent är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alzira,  km norr om Carcaixent. I omgivningarna runt Carcaixent 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Valencia